Четыре марки () — вторая серия первого сезона телесериала Netflix «Ведьмак», снятая режиссёром Аликом Сахаровым по сценарию Дженни Клейн. Она появилась в открытом доступе в один день с остальными — 20 декабря 2019 года.

Название и сюжет 
Название серии стало известно благодаря публикации на сайте Гильдии сценаристов США. Позже (22 ноября) Netflix опубликовал её слоган — «Ранние дни чародейки».

В серии прослеживаются три сюжетных линии. В центре одной из них Йеннифэр из Венгерберга — уродливая дочь фермера, которая становится ученицей чародейки Тиссаи де Врие. Именно с ней связано название: четыре марки — цена, которую Тиссая заплатила за девушку её отцу. В это же время княжна Цинтры Цирилла убегает от нильфгаардцев и ищет Геральта, который является её «Предназначением». Геральт же оказывается в Долине Цветов, где знакомится с бардом Лютиком. Выполняя очередной заказ, ведьмак сталкивается с сильваном Торкве; эльфы во главе с Филавандрелем хотят его убить, но всё-таки отпускают. Эта сюжетная линия является вольной адаптацией рассказа Анджея Сапковского «Край света» из сборника «Последнее желание».

В ролях 
 Генри Кавилл — Геральт из Ривии
 Аня Чалотра — Йеннифэр из Венгерберга
 Фрейя Аллан — княжна Цирилла
 Джои Бэти — Лютик
 Мианна Бёринг — Тиссая де Врие
 Ройс Пирресон — Истредд
 Имон Фаррен — Кагыр
 Мими Дивени — Фрингилья Виго
 Уилсон Раджу-Пухальте — Дара

Реакция 
Именно во второй серии, в эпизоде, когда Геральт с Лютиком идут по горной дороге, впервые прозвучала песня «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» (Toss a Coin to Your Witcher), которая мгновенно стала крайне популярной.

Примечания

Ссылки